Ultima Thule – luogo mitico, il cui nome è entrato nell'uso corrente per definire ogni posto distante dal mondo conosciuto
 Ultima Thule – gruppo musicale estone
 Ultima Thule – gruppo musicale svedese
 Ultima Thule – album degli Armia
 Ultima Thule – album degli Ostara
 Ultima Thule – racconto di Vladimir Nabokov
 Ultima Thule – gioco di ruolo fantasy
 Ultima Thule – rivista semestrale italiana di americanistica
 Ultima Thule Teil 1/2 – singolo dei Tangerine Dream
 L'ultima Thule – album di Francesco Guccini
 Ultima Thule – Soprannome non ufficiale del corpo celeste 486958 Arrokoth appartenente alla fascia di Kuiper

Pagine correlate 
 Thule
 Tule